Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1963 odbywały się we wrześniu w Neapolu. Walki w stylu wolnym rozegrano pomiędzy 26-28 września a w stylu klasycznym od 23 do 25 września.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com
 

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1963 w zapasach
Zapasy we Włoszech
Igrzyska Śródziemnomorskie 1963